Дроплетон или квантовый дроплет, квантовая капля — искусственная квазичастица, представляющая собой совокупность электронов и дырок внутри полупроводника. Дроплетон — первая известная квазичастица, ведущая себя как жидкость. Экспериментальное обнаружение дроплетонов было анонсировано в статье Nature 26 февраля 2014 года, где были приведены доказательства образования дроплетонов в дырочной плазме внутри арсенид-галлиевой квантовой ямы вследствие её облучения сверхкороткими лазерными импульсами. До этого эксперимента предсказания существования дроплетонов не были известны.

Несмотря на короткое время жизни в 25 пикосекунд, дроплетоны достаточно стабильны, чтобы быть доступными для исследования. Дроплетоны являются интересными объектами для изучения квантовой механики. Дроплетон имеет ширину 200 нанометров, как у мельчайшей бактерии, и можно ожидать, что квантовый дроплетон можно будет наблюдать визуально.

Примечания

Ссылки 
 Обнаружена новая квазичастица — квантовая капля
 Дроплетон - новая квантовая квазичастица, обладающая необычными свойствами
 Дроплетон - новая квантовая квазичастица, обладающая необычными свойствами
 ФИЗИКИ ОБНАРУЖИЛИ НОВЫЙ ТИП КВАЗИЧАСТИЦ, ИХ НАЗВАЛИ КВАНТОВЫМИ КАПЛЯМИ, ИЛИ ДРОПЛЕТОНАМИ
 Обнаружена новая элементарная частица — «квантовая капля»

Физика твёрдого тела
Физика полупроводников
Квантовые явления
Открытия 2014 года